Коровицький Іван (1907—1991) — український літературний критик, педагог, член ОУП «Слово».
 Коровицький Леонід Костянтинович (1890—1976) — український терапевт і інфекціоніст, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Коровицький Олександр Олександрович ( 1944) — український дизайнер одягу і педагог.

Українські прізвища